Одиночный мужской разряд по бадминтону на Летних Олимпийских играх 2012 года прошёл с 28 июля по 5 августа на Арене Уэмбли.

Формат соревнований 
Мероприятие начинается с предварительного этапа: спортсмены делятся на группы, и каждый играет с каждым в своей группе. 16 победителей групп переходят в плей-офф соревнований, где и определятся медалисты.

Квалификация 
После квалификационного отбора список участников выглядит так (розовый цвет строчки означает снятие с соревнований):

Более одного участника отправляют Китай (3 спортсмена), Дания (2 спортсмена), Индонезия (2 спортсмена), Южная Корея (2 спортсмена), Япония (2 спортсмена).

Соревнование

Финальные раунды

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Группа I

Группа J

Группа K

Группа L

Группа M

Группа N

Группа O

Группа P

Примечания